Het WTA-tennistoernooi van Lyon (officieel Open 6ème Sens – Métropole de Lyon) van 2021 vond plaats van 1 tot en met 7 maart 2021 in de Franse stad Lyon. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbinnenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Sofia Kenin was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Russin Jekaterina Aleksandrova werd al in de eerste ronde uitge­scha­keld door de latere winnares.

In de eindstrijd stonden twee kwalificantes tegenover elkaar. De achttien­jarige Clara Tauson uit Denemarken won het toer­nooi, zonder enig setverlies in zeven partijen (twee tijdens de kwalificaties en vijf in de hoofd­tabel). In de finale ver­sloeg zij de Zwitserse Viktorija Golubic. Tauson wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won € 23.548 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Greet Minnen bereikte de kwartfinale – in de tweede ronde versloeg zij de als achtste geplaatste Nederlandse Arantxa Rus, na een verloren eerste set.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Laura-Ioana Paar en Julia Wachaczyk kwamen niet verder dan de tweede ronde. Daarin werden zij uitge­scha­keld door de latere winnaressen.

Het als eerste geplaatste duo Viktória Kužmová en Arantxa Rus won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Eugenie Bouchard en Olga Danilović in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Slowaakse Kužmová had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Nederlandse Rus drie.

De andere Nederlandse, Rosalie van der Hoek, speelde samen met Russin Aleksandra Panova – zij bereikten de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Lyon 2021
Lyon